La Pulzella d'Orléans (la Pucelle d'Orléans) è il soprannome con il quale è conosciuta Giovanna d'Arco. Esso è ripreso nel titolo di varie opere:
 La Pulzella d'Orléans – poema non finito di Voltaire del 1730
 La Pulzella d'Orléans – dramma di Friedrich Schiller del 1801
 La Pulzella d'Orléans – opera di Pëtr Il'ič Čajkovskij del 1881 ispirata al dramma di Schiller

de:Die Jungfrau von Orléans